Piediripa ima više značenja:
 Piediripa, Macerata
 Piediripa, Perugia